IHK est un sigle qui peut désigner :
 Ishockeyklubb (en français, club de hockey sur glace) ;
 Rosenborg Ishockeyklubb ou Rosenborg IHK, un club de hockey sur glace de Trondheim en Norvège ;
 Lillehammer Ishockeyklubb ou Lillehammer IHK, un club de hockey sur glace de Lillehammer en Norvège ;
 , le Collège d'ingénierie de l'université de Copenhague.